Die Fangquote oder Save Percentage (abgekürzt meist mit Sv%, SVS%, SGH%, im englischen Sprachraum auch mit pct) ist ein Teil der Torhüterstatistiken im Eishockey und Lacrosse. Sie wird errechnet, indem man die Anzahl der vom Torhüter gehaltenen Schüsse (Saves, abgekürzt SVS, Sv oder SGH) durch jene der insgesamt auf ihn abgegebenen Schüsse aufs Tor (Shots on goal oder shots against, abgekürzt SOG, SA oder SaT) dividiert. Im europäischen Raum wird das Ergebnis meist als Prozentzahl mit zwei Nachkommastellen angegeben (z. B. 90,25 %). Im amerikanischen Raum hingegen wird das Resultat als Kommazahl ohne vorangestellte Null dargestellt (z. B. .902). 

Als Schuss auf das Tor gelten dabei nur Schüsse, die entweder vom Goalie gehalten werden oder in einem Tor resultieren. Schüsse, die am Tor vorbeigehen oder von einem Feldspieler abgeblockt werden, werden nicht als Torschüsse gewertet. Im Falle, dass der Torhüter durch einen weiteren Feldspieler ersetzt wird, gelten nur Schüsse, die in einem Empty Net Goal resultieren, als Schüsse aufs Tor. Werden Schüsse des Gegners von eigenen Feldspielern abgewehrt, so gelten diese ebenfalls als "geblockte Schüsse". Empty Net-Tore werden nicht zur Statistik des Torhüters gerechnet. 

Im Allgemeinen wird die Save Percentage verglichen mit der Goals Against Average (GAA) als für den Torhüter wichtigere Statistik betrachtet, da sie auch die Zahl der Schüsse berücksichtigt. Im Eishockey gilt ein Wert von über 90 Prozent als gut. Im Lacrosse sind Werte um 75 Prozent der Standard.

Eishockeyfachbegriff